Павел Савельев:
 Савельев, Павел Иванович (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Савельев, Павел Степанович (1814—1859) — российский археолог-востоковед, нумизмат.
 Савельев, Павел Фёдорович (1932—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Савельев, Павел Харитонович (1890—1929) — советский партийный и государственный деятель.